Suzi Sassaki Queiroz (Iturama, 29 de novembro de 1995) é uma Atriz brasileira. Ficou conhecida por participar do concurso Musa do Brasil em 2017, onde foi eleita como a quarta mulher mais bonita do Brasil onde representava o estado de Goiás. Já foi assistente de palco do programa Você na TV!, da RedeTV!. Recentemente participou do Reality A Fazenda 14 na RecordTV.   Seu nome de batismo é Suziaine Queiroz, tendo adotado o sobrenome Sassaki como homenagem à avó.

Em 2017 se tornou a musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, garantido o seu corpo totalmente natural, além de possuir traços orientais no corpo. Na sua carreira, Suzi também fez diversos trabalhos internacionais, incluindo campanhas publicitárias em Nova York e em outros países.

Também tem passagens em grandes emissoras como SBT e BAND em quadros de Programa.

Teatro 
 2011 - Tamborzada (Teatro Cacilda Becker)
 2012 - Branca de Neve e os Sete Anões (Citibank Hall)
 2013 - O Pequeno Príncipe (Teatro Vannucci)
 2014 - A Dama do Mar (Teatro Laura Alvim)
 2015 - Num Sonho de Cristal (Teatro Arthur Azevedo)
 2016 - Peter Pan (Teatro Armando Gonzaga)

Ligações Externas 

Naturais de Iturama
Modelos femininos do Brasil
Brasileiros de ascendência japonesa